

Carriera

Statistiche
Statistiche aggiornate.

Club

Palmarès

Club

: 2002-03, 2005-06

Note

Collegamenti esterni